Лос Соса има више значења:

 Лос Соса (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Соса (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику